Бархатные ткачи () — род птиц из семейства ткачиковых.

Обитают в Африке южнее Сахары. Возможно, представители всех видов рода полигамны. Два вида — западноафриканский огненный бархатный ткач и Euplectes afer — часто содержатся любителями в неволе.

Виды 
В состав рода включают следующие виды птиц:
 Наполеонов бархатный ткач Euplectes afer (Gmelin, 1789)
 Диадемовый бархатный ткач Euplectes diadematus Fischer & Reichenow 1878
 Черный огненный бархатный ткач Euplectes gierowii Cabanis, 1880
 Чернокрылый огненный бархатный ткач Euplectes hordeaceus (Linnaeus, 1758)
 Западноафриканский огненный бархатный ткач Euplectes franciscanus (Isert, 1789)
 Огненный бархатный ткач Euplectes orix (Linnaeus, 1758)
 Чернобрюхий бархатный ткач Euplectes nigroventris Cassin, 1848
 Златоспинный бархатный ткач Euplectes aureus (Gmelin, 1789)
 Толстоклювый бархатный ткач Euplectes capensis (Linnaeus, 1766)
 Красноплечий бархатный ткач Euplectes axillaris (A. Smith, 1838)
 Желтоплечий бархатный ткач Euplectes macroura (Gmelin, 1789)
 Белокрылый бархатный ткач Euplectes albonotatus (Cassin, 1848)
 Краснозобый бархатный ткач Euplectes ardens (Boddaert, 1783)
 Бархатный ткач Хартлауба Euplectes hartlaubi (Bocage, 1878)
 Euplectes psammocromius (Reichenow, 1900)
 Длиннохвостый бархатный ткач Euplectes progne (Boddaert, 1783)
 Лирохвостый бархатный ткач Euplectes jacksoni (Sharpe, 1891)

Примечания 

 
Птицы Африки
Роды птиц